Гран-при Франции  года — гонка Формулы-1, проведенная 1 июля 2007 года на трассе Маньи-Кур (Невер, Франция). Гонка стала 776-м Гран-при в истории Формулы-1.

Свободные заезды

Тест-гонщики 
В свободных заездах на Гран-при Франции тест-гонщики участия не принимали.

Квалификация 
Прошла 30 июня 2007 года. Погода: Солнечно, сухо. Температура воздуха +25 °C, трассы +48 °C.

* Фернандо Алонсо не смог проехать быстрый круг в 3-й сессии квалификации из-за проблем с коробкой передач.

** Дэвид Култхард не смог проехать быстрый круг во 2-й сессии квалификации из-за проблем с программным обеспечением коробки передач.

*** Такума Сато перемещён на 10 позиций вниз в качестве штрафа за обгон под жёлтыми флагами на Гран-при США 2007 года. Таким образом, он стартует с 22-й позиции.

Гонка 
В отличие от трёх последних Гран-при, гонка во Франции закончилась при полном доминировании Ferrari. Победу одержал впервые после Гран-при Австралии Кими Райкконен, опередив своего партнёра по команде Фелипе Массу на втором пит-стопе. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, пойдя на тактику трёх пит-стопов, остался третьим, уступив своё второе место уже на старте гонке. Другой гонщик McLaren Фернандо Алонсо после 10 места в квалификации из-за проблем с коробкой передач, смог пробиться только на 7 место, и отстал в чемпионате от Льюиса Хэмилтона ещё на 4 очка.

Хорошую гонку провели гонщики BMW Sauber, занявшие 4-е и 5-е места. Дженсон Баттон заработал первое очко в чемпионате для команды Honda.

|}

 Адриан Сутиль заглох на старте формирующего круга из-за проблем с электрикой. Стартовал с пит-лейн на запасной машине.
 Адриан Сутиль наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.

Положение после Гран-при Франции 

После Гран-при Франции таблица Чемпионата мира и Кубка конструкторов почти не изменилась - Роберт Кубица обошёл в таблице Джанкарло Физикеллу, а Дженсон Баттон и Honda заработали первое очко.

В первой четверке гонщиков Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от Фернандо Алонсо до 14 очков, Фелипе Масса и Кими Райкконен отстают от Алонсо теперь на 3 и 8 очков соответственно. В командном зачете Ferrari сократило отрыв от McLaren-Mercedes на 10 очков.

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт

Гран-при Франции
2007 год во Франции